Dit is een lijst van planetoïden 100901-101000 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100901 - || 1998 KZ6 || 22 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100902 - || 1998 KS8 || 23 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100903 - || 1998 KU8 || 23 mei 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100904 - || 1998 KW10 || 22 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100905 - || 1998 KY11 || 26 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100906 - || 1998 KF15 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100907 - || 1998 KP16 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100908 - || 1998 KH17 || 28 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100909 - || 1998 KV22 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100910 - || 1998 KR23 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100911 - || 1998 KF26 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100912 - || 1998 KU26 || 28 mei 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100913 - || 1998 KJ28 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100914 - || 1998 KZ29 || 22 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100915 - || 1998 KH49 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100916 - || 1998 KU50 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100917 - || 1998 KX51 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100918 - || 1998 KF52 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100919 - || 1998 KU54 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100920 - || 1998 KT56 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100921 - || 1998 KZ60 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100922 - || 1998 KR61 || 23 mei 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100923 - || 1998 LU1 || 1 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (100924) Luctuymans || 1998 LT3 || 1 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100925 - || 1998 LV3 || 1 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100926 - || 1998 MQ || 18 juni 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 100927 - || 1998 MN1 || 16 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100928 - || 1998 MM5 || 23 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100929 - || 1998 MQ6 || 20 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100930 - || 1998 MG9 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100931 - || 1998 MP11 || 19 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100932 - || 1998 MV22 || 22 juni 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100933 - || 1998 MK30 || 30 juni 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (100934) Marthanussbaum || 1998 MN41 || 28 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100935 - || 1998 MA42 || 26 juni 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (100936) Mekong || 1998 ME43 || 26 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100937 - || 1998 MH43 || 26 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100938 - || 1998 MC44 || 26 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100939 - || 1998 MG46 || 23 juni 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (100940) Maunder || 1998 MM47 || 28 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100941 - || 1998 MD48 || 28 juni 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100942 - || 1998 OQ3 || 23 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100943 - || 1998 OH4 || 27 juli 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100944 - || 1998 OT7 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100945 - || 1998 OE8 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100946 - || 1998 OD10 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100947 - || 1998 OS12 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100948 - || 1998 OF13 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100949 - || 1998 OJ14 || 26 juli 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 100950 - || 1998 PA || 1 augustus 1998 || Višnjan Observatory || Višnjan Observatory
|-
| 100951 - || 1998 QC3 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100952 - || 1998 QR5 || 19 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100953 - || 1998 QB6 || 24 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100954 - || 1998 QR6 || 24 augustus 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 100955 - || 1998 QJ9 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100956 - || 1998 QF10 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100957 - || 1998 QX11 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100958 - || 1998 QD12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100959 - || 1998 QO12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100960 - || 1998 QS12 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100961 - || 1998 QL13 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100962 - || 1998 QV13 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100963 - || 1998 QW14 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100964 - || 1998 QL16 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100965 - || 1998 QG17 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100966 - || 1998 QP18 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100967 - || 1998 QF20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100968 - || 1998 QL20 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100969 - || 1998 QV21 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100970 - || 1998 QZ21 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100971 - || 1998 QE22 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100972 - || 1998 QP22 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100973 - || 1998 QZ23 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100974 - || 1998 QG24 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100975 - || 1998 QB25 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100976 - || 1998 QK25 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100977 - || 1998 QJ26 || 25 augustus 1998 || Bédoin || P. Antonini
|-
| 100978 - || 1998 QB27 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100979 - || 1998 QH27 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100980 - || 1998 QJ27 || 24 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100981 - || 1998 QK27 || 20 augustus 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100982 - || 1998 QU28 || 22 augustus 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100983 - || 1998 QQ29 || 23 augustus 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100984 - || 1998 QQ30 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100985 - || 1998 QW30 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100986 - || 1998 QB33 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100987 - || 1998 QR33 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100988 - || 1998 QU33 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100989 - || 1998 QA34 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100990 - || 1998 QF36 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100991 - || 1998 QG36 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100992 - || 1998 QD37 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100993 - || 1998 QG39 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100994 - || 1998 QH39 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100995 - || 1998 QA40 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100996 - || 1998 QB41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100997 - || 1998 QF41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100998 - || 1998 QH41 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 100999 - || 1998 QC43 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 101000 - || 1998 QT43 || 17 augustus 1998 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten